Лонг-Бич () может означать:
 Лонг-Бич — город в Калифорнии (США)
 Лонг-Бич — город в штате Нью-Йорк (США)
 Лонг-Бич — город в Миннесоте (США)
 Лонг-Бич — город в штате Вашингтон (США)
 Лонг-Бич — город в штате Миссисипи (США)
 Лонг-Бич — городок в Индиане (США)
 Лонг-Бич — статистически обособленная местность в Мэриленде (США)
 Лонг-Бич — посёлок в Новой Зеландии
 Лонг-Бич — населённая местность в Новой Зеландии
 Лонг-Бич — полуостров в штате Вашингтон (США)
 Лонг-Бич — остров в Нью-Джерси (США)

См. также 
 Longbeach — австралийская марка сигарет
 Гран-при Лонг-Бич
 USS Long Beach